Hans Francke ist der Name folgender Personen:
* Hans Francke (Politiker) (vor 1435–1486), deutscher Beamter und Politiker
 Hans-Hermann Francke (1943–2022), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hans Karl August Francke (1864–1938), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Hans Frank (Begriffsklärung)
 Hans Franke